Pesch est un nom propre Allemagne qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Doro Pesch (1964-), chanteuse allemande ;
 Heinrich Pesch (1854-1926), prêtre jésuite allemand, expert en économie politique.

Pseudonyme 

 Jean-Louis Pesch, de son vrai nom de Jean-Louis Poisson (1928-), auteur français de bandes dessinées’

Patronyme allemand